Појам Фрипорт може да се односи на:
Фрипорт (Бахаме), град на Бахамима
Фрипорт (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
Фрипорт (Флорида), град у САД у држави Флорида
Фрипорт (Тексас), град у САД у држави Тексас.